Ciongrad (în ) se poate referi la:

 Ciongrad - oraș din județul Ciongrad (Ungaria)
 Comitatul Ciongrad
 Județul Ciongrad